Marmon – słowacki zespół folklorystyczny

amerykańskie przedsiębiorstwa motoryzacyjne i wojskowe:
 Marmon Motor Car Company
 Marmon-Herrington
 Marmon Group
 Marmon Motor Company 

pojazdy:
 Marmon-Herrington Armoured Car
 Marmon-Herrington CTLS